Alain Blottière (1954-), écrivain français
 Jean-Michel Blottière,  journaliste spécialisé dans les jeux vidéo
 Jean-René Blottiere (1964-), délégué général d’une association professionnelle
Julien Blottière,professeur au collège René Caillé à Saintes